Valerio Chiappo 
 Monte Chiappo
 Rifugio Monte Chiappo